Medicina: Drug Master File
 Química: Dimetilformamida